Улей — специальное жилище, сделанное человеком для содержания пчёл.

 Здания
 Улей () — правительственное здание в Веллингтоне, столице Новой Зеландии.
 Улей (Ля-Рюш, ) — знаменитое парижское общежитие художников на Монпарнасе.

 География
 Улей — село в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Улей — второе название села Унгин, Иркутская область.
 Улей — река в Забайкальском крае.

 Астрономия
 Улей — одно из названий рассеянного звёздного скопления М44.

 Прочее
 «Улей» — настольная игра.
 «Улей» — фильм 2021 года.
 Улей — преступная организация в 4 сезоне телесериала «Стрела».
 Улей — суперзлодей в 3 сезоне телесериала «Агенты «Щ.И.Т.»».

См. также 
 Улей Хельстрома — научно-фантастический роман Фрэнка Герберта (1973).

Примечания